Det finns flera personer med namnet Nils Persson (Pehrsson):

 Nils Persson i Ringstorp (1798-1871),riksdagsman
 Nils Persson (förbrytare) (död 1827), dömd och avrättad för rånmord
 Nils Persson (konsul) (1836-1916), industriman
 Nils Persson i Boda (1787–1854), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Persson i Vadensjö (född 1838), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Pehrsson i Önnerud (1846–1936), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Persson i Malmö (1865-1927), fackföreningsledare och politiker 
 Nils Persson i Grytterud (1873-1948), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Persson i Svensköp (1901-1969), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Persson (kommunalråd) (född 1949), snickare och politiker
 Nils Persson (seglare)
 Nils Persson (undervisningsråd) (1884-1960), skolman
 Nils Petter Pehrsson (1845–1906), bokförläggare

Se även
Nicolaus Petri (olika betydelser)